Pojem Abbás (též Abbas) může označovat:
osobnosti
 Abbas, fotograf a člen agentury Magnum Photos
 Abbás I. Veliký, vládce Persie
 Abbás II., vládce Persie
 Abbás II. Hilmí, poslední egyptský chediv
 Abbás III., vládce Persie
 Mahmúd Abbás, palestinský politik
 al-Abbás, postava z počátku dějin islámu
 Abbás Kiarostamí, íránský režisér
 Abbásovci, islámská dynastie

zeměpisná místa
 Bandar Abbás, město v Íránu
 Abbás (Haifa), čtvrť Haify v Izraeli